PALU est le sigle de :
 Parti lumumbiste unifié, un parti politique issu des idées de Patrice-Émery Lumumba en République démocratique du Congo.

Palu peut faire référence à :
 Palu, variante orthographique du palud, désignant un zone marécageuse ;
 parfois utilisé comme diminutif de paludisme ;
 Palu, une ville d'Indonésie, capitale de la province de Sulawesi central dans l'île de Célèbes ;
 Palu, un chef-lieu de district de Turquie situé dans la province d'Elâzığ ;
 Palu, un petit cours d'eau dans le Haut-Poitou ;
 le Piz Palü est un sommet des Alpes, en Suisse ().
Homonymie de localités